Hierba jabonera puede referirse a:

El nombre común de la planta Anagallis arvensis.
El nombre común de la planta Polycarpon tetraphyllum.
El nombre común de la planta Saponaria officinalis.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.